Liisa est un prénom féminin estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1974), compétitrice finlandaise en ski d'orientation
 (née en 1988), coureuse cycliste estonienne
Liisa Hyssälä (née en 1948), femme politique finlandaise
Liisa Jaakonsaari (née en 1945), femme politique finlandaise
Liisa Kauppinen (née en 1939), militante sourde finlandaise
 (née en 1974), nageuse synchronisée finlandaise
 (née en 2002), joueuse finlandaise de football
 (1916-1987), actrice finlandaise
Liisa Oviir (née en 1977), femme politique estonienne
 (née en 1985), actrice estonienne
 (née en 1933), activiste et sociologue finlandaise
 (née en 1971), actrice et artiste canadienne
 (née en 1914), patineuse de vitesse finlandaise
Liisa Savijarvi (née en 1963), skieuse alpine canadienne
Liisa Suihkonen (née en 1943), fondeuse finlandaise
Liisa Taxell (1931-1974), actrice finlandaise
 (1924-1989), actrice finlandaise
 (née en 1951), compétitrice finlandaise en course d'orientation
, mannequin canadienne

Prénom composé
Eija-Liisa Ahtila (née en 1959), artiste multimédia finlandaise
Marja-Liisa Hämäläinen (née en 1955), fondeuse finlandaise
Mona-Liisa Nousiainen (1983-2019), fondeuse finlandaise
Riitta-Liisa Roponen (née en 1978), fondeuse finlandaise

Voir aussi
Parc de Liisa, parc du quartier Liisankallio de Tampere, Finlande

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais